Giacometti es el apellido de varios artistas suizos de los siglos XIX y XX:
 Annamaria Giacometti (1973), deportista italiana.
 Giovanni Giacometti (1868-1933), pintor postimpresionista y padre de Alberto.
 Alberto Giacometti (1901-1966), pintor y escultor surrealista, más conocido que su padre.
 Diego Giacometti (1902-1985), diseñador y escultor, hermano menor de Alberto Giacometti.
 Paolo Giacometti (1816-1882), dramaturgo italiano.
 Simone Giacometti, seudónimo de Alexandrine Rappel, escritora argentina.
 Glenda Giacometti (1982-?, pintora y fotógrafa ecuatoriana.